Singojuruh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Singojuruh (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Singojuruh, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Singojuruh, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar